Antiphanész (szobrász)
Antiphanész (költő)
Antiphanész (író)
Antiphanész (bronzszobrász)
Antiphanész (komédiaköltő)